Премия за достижения имени Ванг Юн Дай (, ранее называлась Whang Youn Dai Overcome Prize, ) — награда, учреждённая Международным паралимпийским комитетом в 1988 году и вручаемая на каждых Паралимпийских играх одному мужчине и одной женщине-спортсмену, которые наилучшим образом олицетворяют дух игр и вдохновляют мир.

Премия названа в честь южнокорейского доктора Ванг Юн Дай, которая в возрасте трёх лет заболела полиомиелитом и посвятила свою жизнь развитию паралимпийского спорта в Корее и во всём мире. Впервые вручена на летних Паралимпийских играх 1988 года, проходивших в Сеуле (Республика Корея).

Награждение 
В первом раунде отбора фонд доктора Ванг Юн Дай лично выбирает из участников паралимпиады 6 финалистов (поровну мужчин и женщин), которые получают какие-либо призы от спонсоров. Затем фонд выбирает двух победителей, которым на церемонии закрытия игр вручается премия и золотая медаль. На закрытии XI зимних игр в Сочи премию вручали вице-президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс и сама Ванг Юн Дай.

Победители

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт .
Паралимпийские игры
Спортивные призы и награды